Алексей Суханов:
 Суханов, Алексей Станиславович (род. 1974) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Суханов, Алексей Степанович (1866—1919) — русский писатель, журналист и драматург, делегат Всероссийского учредительного собрания, депутат IV Думы.